Příjmení Bliss nese více různých osobností:

 Edith Bliss (1959–2012) – australská zpěvačka a televizní moderátorka
 Henry Evelyn Bliss (1870–1955) – americký knihovník
 Nathaniel Bliss (1700–1764) – anglický astronom
 Sister Bliss (* 1970) – britská hudebnice, pianistka, klávesistka, producentka, DJ, skladatelka a autorka textů

Externí odkazy